El término fase estacionaria puede referirse a:

 Fase estacionaria (biología), una fase en el crecimiento de bacterias
 Fase estacionaria (química), un medio 
 Método de la fase estacionaria en la evaluación de ciertas integrales en matemáticas